Lada Toljatti (auch Lada Togliatti) ist der Name folgender Sportvereine in Toljatti:

 FK Lada Toljatti, Fußballclub
 GK Lada Toljatti, Handballclub
 HK Lada Toljatti, Eishockeyclub
 Mega-Lada Toljatti, Speedwayclub